Підвищення Франкенштейна () — американський фільм жахів режисера Еріка Суелстеда 2010 року.

Сюжет

У ролях 
 Рендал Мелоун — монстр Лазар
 Гарі Брандт — Віктор Франксон
 Доміціано Арканджелі — Віктор Франкенштейн
 Ендрю Крендолл — Кріг
 Роксі Дарр — Джессіка — репортер
 Чезаре Фарфан — Тревор
 Ерік Фішер — Пітер
 Мануель А. Руїс Гарсіа — Деліверіман
 Іра Хеффлер — Годфрі Мінджетті
 Гарі Джейсон — Вінсент Франксон
 Шевон Кастл — 1800 Елізабет Франкенштейн
 Серена Лорієн — Елізабет Франкенштейн, озвучка
 Джеррі Марен — Манлон
 Джей Морено — двірник
 Джанін Орчі — Дана Вінтерс
 Аніта Пейдж — Елізабет Франкенштейн
 Келлі Вуд — Стефані

Посилання 
 Frankenstein Rising на сайті IMDb